Mircea Lucescu (Bukarest, 1945. július 29. –) román labdarúgó-középpályás, edző. Fia a szintén labdarúgó és edző Răzvan Lucescu.

A román válogatott tagjaként részt vett az 1970-es labdarúgó-világbajnokságon, majd szövetségi kapitányként az 1984-es labdarúgó-Európa-bajnokságon.

Edzői statisztika
2021. december 8-án lett frissítve.

Források 
Mircea Lucescu adatlapja a weltfussball.de oldalon 

1945-ben született személyek
Bukarestiek
Román labdarúgók
A Dinamo București labdarúgói
Az 1970-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Román labdarúgóedzők
Az AC Pisa 1909 vezetőedzői
A Brescia Calcio vezetőedzői
Az AC Reggiana 1919 vezetőedzői
Az Internazionale vezetőedzői
Élő személyek